Streich steht für:

 Streich, (hinter)listige Handlung ohne schlimme Folge
 Sohlenstreich, siehe Bastonade
 Schlag mittels eines scharfen Gegenstandes, siehe Hiebwaffe
 Streich (Berglen), Weiler im Gemeindeteil Vorderweißbuch von Berglen, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Mount Streich, Berg im Viktorialand, Antarktika

Streich ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Streich (1897–1960), Schweizer Mundartdichter
 Bernd Streich (* 1951), deutscher Raumplaner
 Brigitte Streich (* 1954), deutsche Archivarin und Historikerin
 Christian Streich (* 1965), deutscher Fußballtrainer
 Friedrich Streich (1934–2014), Schweizer Zeichentrickfilmer
 Gerhard Streich (* 1946), deutscher Historiker
 Heike Streich, deutsche Filmproduzentin
 Herbert Streich (* 1928), deutscher Politiker, MdV
 Jacek Streich (* 1967), polnischer Ruderer
 Joachim Streich (1951–2022), deutscher Fußballspieler
 Johannes Streich (1891–1977), Generalleutnant der deutschen Wehrmacht
 Jürgen Streich (* 1960), deutscher Publizist und Sachbuchautor 
 Karl von Streich (1826–1917), deutscher Richter am Reichsgericht und Politiker (DP), MdR
 Lisa Streich (* 1985), schwedische Komponistin
 Oliver Streich (* 1968), schweizerisch-dänischer Grafiker und Illustrator 
 Rita Streich (1920–1987), deutsche Koloratursopranistin
 Stefan Streich (* 1961), deutscher Komponist

Siehe auch:
Auf einen Streich